Jean Paul Jesús Pineda Cortés, ou simplesmente Jean Paul Pineda (Santiago, 24 de fevereiro de 1989), é um futebolista chileno que atua como atacante ou ponta direita. Atualmente está sem clube, após o fim do contrato com o Santiago Wanderers.

Títulos 
 Vitória
  Campeonato Baiano: 2017

Artilharias 
 Campeonato Chileno: Clausura 2015 (11 gols)

Futebolistas do Chile
Futebolistas do Club Deportivo Palestino
Futebolistas do Club de Deportes Cobresal
Futebolistas do Club de Deportes Cobreloa
Futebolistas da Unión Española
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Social de Deportes Rangers
Futebolistas do Club de Deportes Unión La Calera
Futebolistas do Córdoba Club de Fútbol
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Club de Deportes Santiago Wanderers